

Sigle 
 COV – Composti organici volatili
 COV – Church of Violence gruppo musicale torinese

Codici 
 COV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Covilhã (Portogallo)
 cov – codice ISO 639-3 della lingua cao miao
 COV – codice ISO 3166-2:GB di Coventry (Regno Unito)

Statistica 
 cov – covarianza

Altro 
 COV – abbreviazione aeronautica di Cover o covered o covering – Coprire oppure coperto oppure copertura